Massimo Donati (Sedegliano, 26 de março de 1981) é um futebolista italiano que atua como meia. Atualmente, joga pelo AS Bari. 

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Hellas Verona Football Club